Кратер Бьеркнес (), не путать с кратером Бьеркнес на Марсе, — ударный кратер находящийся в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь норвежского физика и метеоролога Вильгельма Фримана Корена Бьеркнеса (1862—1951) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются гигантский кратер Милн на севере; кратеры Тиндаль и Пиццетти на северо-востоке; кратер Кларк на востоке; кратер Ван дер Ваальс на юго-востоке и кратер Погсон на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 48,2 км, глубина 2,3 км.

Кратер имеет циркулярную форму с небольшим выступом в северо-восточной части. Вал кратера незначительно разрушен, с острой кромкой. Внутренний склон имеет террасовидную структуру. Высота вала над окружающей местностью 1110 м., объем кратера составляет приблизительно 1800 км³. Дно чаши кратера неровное, у подножья внутреннего склона видны следы обрушения пород. 

Кратер сформирован в слое пород выброшенных при импакте образовавшем Море Южное, которое располагается в 150 км к юго-западу.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны